Ларрі Генкін (; 31 серпня 1940) — американський актор.
 Генкін Єфим Борисович — радянський партійний діяч, відповідальний секретар ЦК КП(б).